Die Football League First Division 1998/99 war die siebte Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 96. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie begann am 8. August 1998 und endete am 9. Mai 1999.

Zweitligameister wurde der AFC Sunderland und daneben stieg auch das zweitplatzierte Bradford City direkt in die Premier League auf. Dazu setzte sich der FC Watford in den Play-off-Spielen gegen Birmingham City und im Finale gegen die Bolton Wanderers durch und wurde damit zum dritten Aufsteiger. Aus der Premier League nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1999/2000 die drei in der Tabelle unten rangierenden Charlton Athletic, Blackburn Rovers und Nottingham Forest die freien Plätze ein. Aus der First Division in die drittklassige Football League Second Division absteigen mussten der FC Bury, Oxford United und Bristol City. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1999/2000 der Second-Division-Gewinner FC Fulham sowie die dahinter rangierenden FC Walsall und Play-off-Sieger Manchester City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1998-99 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1998/99
Fußballsaison 1998/99